Натуральне число 2025
 2025 рік до нашої ери
 2025 рік нашої ери